De Blauwe Bus (band) (later Blue Bus) – Volendamse band, voorganger van de 3JS
 De blauwe bus (film) – film uit 2009